Уклад:
 Уклад — устройство, учреждение, устав, порядок, способ организации.
 Экономический уклад
 Технологический уклад
 Уклад (сталь) — сырцовая сталь, которую получали из железной крицы путем поверхностного науглероживания металла. С появлением пудлингования (конец 18 в.) и промышленных способов получения литой стали (2-я половина 19 в.) уклад потерял значение.